Флаг сельского поселения Вя́лковское — официальный символ муниципального образования «Сельское поселение Вялковское» Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3403.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения Вялковское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную полосу в 1/6 ширины полотнища; посередине синей части, вплотную к полосе изображено жёлтое дерево из герба поселения».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба поселения, который языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности поселения.

Символика основной фигуры — дерева — на флаге поселения многозначна:

— дерево — символ жизненной силы, роста, крепости символизирует само сельское поселение Вялковское;

— молодое дерево отражает направленность молодого муниципального образования вперёд, целеустремлённость в своём развитии;

— три ветви аллегорически символизируют три сельских округа: Копнинский, Строкинский и Вялковский, объединённые в 2003 году в одно сельское поселение.

Зелёная полоса — земля — на флаге символизирует не только сельскохозяйственную направленность экономики поселения, но и аллегорически показывает прошлое Вялок, известных с 1677—1678 годов, связанное на протяжении более трёх столетий с обработкой земли.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста, молодости.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и солнечного тепла.

Синий цвет традиционно символизирует честь, духовность, возвышенные устремления

Примечания